Aymeric Rouillac (né le  à Paris) est commissaire-priseur français.

Il exerce à Tours. Il a également été chroniqueur dans l'émission La Quotidienne entre septembre 2016 et juin 2017.

Formation 
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 2004 et de la faculté de droit de l'université Panthéon-Assas et d'histoire de l'art de l'université Panthéon-Sorbonne, Aymeric Rouillac est commissaire-priseur depuis janvier 2010 au sein de la maison de ventes familiale Rouillac SAS. Il anime avec son père Philippe Rouillac les « ventes Garden Party » au château de Cheverny (1989-2014) puis au château d'Artigny (depuis 2015).

Intervenant tous les quinze jours depuis 2011 dans la Nouvelle République du Loir-et-Cher en signant la rubrique Que valent vos trésors ? , il est présent également sur la chaîne TV-Tours avec « Adjugé vendu ! » dans l'émission « Tout sur un plateau » . La chaîne Arte l'a choisi avec son père Philippe Rouillac pour incarner la série documentaire « Commissaires-priseurs ! », diffusée fin 2012.

Il a animé la chronique « Adjugé ! » dans La Quotidienne sur France 5 entre septembre 2016 et juin 2017 .

Il représente également la succession de l'artiste Chomo, auquel il a consacré, avec le critique d'art Laurent Danchin, une exposition monographique au château de Tours à l'hiver 2015-2016.

En 2019, il est l'auteur de Adjugé ! : la saga des Rouillac, aux éditions Monelle Hayot. 

Il est le frère du créateur de pop-up Paul Rouillac.

Ventes aux enchères 
Il détient depuis 2011 , pour une photographie ancienne avec un tirage albuminé de Gustave Le Gray, lors d'une vente tenue à Vendôme. Il vendra cette même année à Cheverny, un buste anatomique étrusque au Musée du Louvre. Il a également dispersé une réunion de wagons de l'Orient-Express, la collection de tableaux moderne du cinéaste René Clément, des dessins de l'éditeur de Giacometti, une interview du général de Gaulle en 1943 et le fonds de l'antiquaire parisien Jean Renoncourt.

En 2013, il dirige la vente du coffre de Mazarin pour  au Rijksmuseum Amsterdam, plus importante enchère de l'année en France. Le premier appareil de cinéma parlant, un chronomégaphone Gaumont de 1912, trouve également le chemin des enchères chez Rouillac au château d'Artigny en 2015 pour la somme de . En 2016, le château de Versailles préempte un portrait de Callet, lors de la vente à Artigny des souvenirs de la guerre d'indépendance des États-Unis, et le palais de Compiègne une aiguière en aluminium ayant appartenu à l'Impératrice Eugénie.

En 2018, deux œuvres obtiennent des enchères multimillionnaires dans la même vente : bien que classé trésor national, L'enfant Jésus méditant sur les instruments de la Passion des Frères Le Nain s'envole pour à 3,59 millions d'euros alors qu'une gourde en porcelaine de Chine, ayant appartenu à l'empereur Qianlong à passe la barre de 5,08 millions d'euros .

Condamnation 
Le 27 juillet 1999, ancien élève du lycée Ronsard de Vendôme, il est condamné à une amende de  pour injures et diffamation dans un journal lycéen.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
  Site officiel de la maison de ventes Rouillac
  Who's who in France
  Un commissaire-priseur sous les projecteurs - interencheres.com
  Commissaires-priseurs, série documentaire 4x26 minutes, Arte

Commissaire-priseur
Chroniqueur (médias)
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Étudiant de l'université Panthéon-Assas
Étudiant de l'université Paris I Panthéon Sorbonne
Naissance en avril 1980
Naissance à Paris